

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Baudoux, (1928- ), fleurettiste français ;
Georges Baudoux (1870-1949), écrivain français
 Maurice Baudoux, (1902-1988), homme d'église canadien ;

Homonymie de patronyme